Роща-Ёль:
 Роща-Ёль (приток Большой Ляги) — река в России, протекает в Республике Коми. 
 Роща-Ёль (приток Нижнего Двойника) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми.